Мандсаур:

 Мандсаур — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Мандсаур — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.